Monument voor Poolse militairen (Axel)
Monument voor Poolse militairen (Oosterhout)
Monument voor Poolse militairen (Winschoten)
Pools Kruis